

Patronyme 

 François Joseph Henri de Nettancourt-Vaubécourt d’Haussonville (1659-1736), évêque de Montauban de 1704 à 1729.
 Famille de Cléron d’Haussonville

 Joseph-Louis de Cléron, comte d'Haussonville (1737 † 1806), est un militaire français durant la guerre de Sept Ans ;
 Charles Louis Bernard de Cléron d’Haussonville ( - Paris †  - Gurcy-le-Châtel, Seine-et-Marne), chambellan de , pair de France (, comte-pair le , lettres patentes du ), fils du précédent ;
 Joseph Othenin Bernard de Cléron, comte d'Haussonville (1809 † 1884), historien et homme politique français, fils du précédent ;
 Paul-Gabriel Othenin de Cléron, comte d'Haussonville (1843 † 1924), homme politique français, avocat, essayiste et historien de la littérature, fils du précédent ;

Cette famille portait comme armoiries : De gueules à la croix d’argent accompagnée de quatre croix tréflées du même, sur le tout de gueules à cinq saffres (aiglettes de mer) d’argent en sautoir. Devise : Haut, clairons, pour l'honneur de la maison.

Toponyme 

 Haussonville, commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Architecture 
 L'Hôtel d'Haussonville, bâtisse historique de la ville de Nancy.

Notes et références